L’alioutor (ou alutor) est une langue paléo-sibérienne de la famille des langues tchouktches-kamtchadales, parlée dans le Nord du Kamtchatka.

La langue n'est plus parlée que par les Alioutors les plus âgés.

Phonétique 
Les tableaux présentent les phonèmes de l’alioutor, les consonnes et les voyelles.

Consonnes

Voyelles

Syntaxe

Exemple de texte

Notes et références

Sources 
  А.E. Кибрик, C.B. Кодзасов, И.А. Муравьева, 2000, Язык и фольклор Алюторцев, Moscou, IMLI RAN "Nasledie" .

Liens externes 
 

Inventaire de langues
Langue tchoukotko-kamtchatkienne